L'Akuji est un cerf-volant très freestyler ayant la particularité d'offrir une traction très faible même par vent établi sans pour autant perdre de présence par vent léger.

Cerf-volant